Euginoma är ett släkte av mossdjur. Euginoma ingår i familjen Cellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Euginoma